Hadis oder HADIS steht für

 Hessisches Archiv-Dokumentations- und -Informationssystem (HADIS) (2014 eingestellt und durch das neue Archivinformationssystem Hessen abgelöst)
 Hadith () im Islam die Überlieferungen über die Aussprüche und Handlungen des Propheten Mohammed

Hadis ist der Familienname folgender Personen:

 Abadi Hadis (1997–2020), äthiopischer Langstreckenläufer